Ка́штру (, , «замок, місто») — португальська власна назва. Старопортугальською — Кастро.

Топоніми

Каштру-Верде
 Каштру-Вісенте — парафія.
 Каштру-Дайре
 Каштру-де-Авеланш — парафія.
 Каштру-Марин

Особи 
Каштру — португальське прізвище. Відомі носії:
 Каштру — португальська назва іспанського роду
 Ана ді Каштру Озоріу — португальська журналістка й дитяча письменниця
 Ананіас Елой Каштру Монтейру — бразильський футболіст
 Андре Каштру — португальський футболіст
 Зе Каштру — португальський футболіст